Love Is Noise — це пісня гурту «The Verve», яка була видана першим синглом з їхнього четвертого альбому Forth. 

«Love Is Noise» стала першою новою композицією гурту The Verve, за більше ніж одинадцять років.

Варіанти видання синглу 
UK Promo CD (чорна обкладинка)
 "Love Is Noise" (Radio Edit) - 4:04
 "Love Is Noise" (album version) - 5:30
Digital bundle
 "Love Is Noise" (album version) - 5:30
 "Chic Dub" - 6:11
 "Let the Damage Begin" (live 2007) - 4:09
 "A Man Called Sun" (live 2007) - 5:19
iTunes Store exclusive bundle
 "Love Is Noise" (album version)
 "Love Is Noise" (Freelance Hellraiser remix) - 9:10
7" vinyl Gatefold (VERVE002)
 "Love Is Noise"
 "Let the Damage Begin" (live 2007)
7" clear vinyl (VERVE003)
 "Love Is Noise"
 "A Man Called Sun" (live 2007)
CD (VERVE004)
 "Love Is Noise"
 "Chic Dub"
CDR promo 
 "Love Is Noise" (death metal disco scene remix)
 "Love Is Noise" (death metal disco scene dub)
 "Love Is Noise" (Tom Neville silent lover mix)
 "Love Is Noise" (Tom Neville silent lover instr)
 "Love Is Noise" (Tom Neville noisy lover mix)
 "Love Is Noise" (Tom Neville noisy lover instr)
 "Love Is Noise" (Tong & Rogers wonderland mix)
 "Love Is Noise" (Tong & Rogers wonderland instr)
 "Love Is Noise" (album version)

Виноски

Посилання 
 

Сингли 2008
Пісні The Verve